Freemen : réseau de blogs traitant des problèmes écologiques, politiques et économiques liés au changement climatique.
Fremen : tribu d’hommes « libres » mise en scène par Frank Herbert dans sa saga Dune.
Montana Freemen : mouvement de contestataires anarchistes de droite vivant surtout dans l’État du Montana. L’anarchisme est une vaste famille et peut contenir une variante dite de droite (la valeur commune est la liberté individuelle sous toutes ses formes, d’où le nom choisi).